A Winter’s Tale (с англ. — «зимняя сказка»):
 «A Winter’s Tale» — песня группы Genesis, выпущенная в виде сингла в мае 1968 года, незадолго до выхода альбома From Genesis to Revelation. При переиздании этого альбома часто добавляется к нему в качестве бонус-трека.
 «A Winter’s Tale» — песня британского музыканта Дэвида Эссекса из альбома The Whisper, выпущенного в 1983 году. Кавер-версия этой песни присутствует на альбоме December группы The Moody Blues, выпущенном в 2003 году.
 «A Winter’s Tale» — песня группы Queen из альбома Made in Heaven, выпущенного в 1995 году после смерти Фредди Меркьюри.

См. также

Примечания